Velika nagrada Nemčije 2018 je enajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 22. julija 2018 na dirkališču Hockenheimring. Zmagal je Lewis Hamilton, drugo mesto je osvojil Valtteri Bottas, oba Mercedes, tretji pa je bil Kimi Räikkönen, Ferrari.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
!1
|align="center"|5
| Sebastian Vettel
|Ferrari
|1:12,538
|1:12,505
|1:11,212
|align="center"|1
|-
!2
|align="center"|77
| Valtteri Bottas
|Mercedes
|1:12,962
|1:12,152
|1:11,416
|align="center"|2
|-
!3
|align="center"|7
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|1:12,505
|1:12,336
|1:11,547
|align="center"|3
|-
!4
|align="center"|33
| Max Verstappen
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|1:13,127
|1:12,188
|1:11,822
|align="center"|4
|-
!5
|align="center"|20
| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|1:13,105
|1:12,523
|1:12,200
|align="center"|5
|-
!6
|align="center"|8
| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|1:12,986
|1:12,722
|1:12,544
|align="center"|6
|-
!7
|align="center"|27
| Nico Hülkenberg
|Renault
|1:13,479
|1:12,946
|1:12,560
|align="center"|7
|-
!8
|align="center"|55
| Carlos Sainz Jr.
|Renault
|1:13,324
|1:13,032
|1:12,692
|align="center"|8
|-
!9
|align="center"|16
| Charles Leclerc
|Sauber-Ferrari
|1:13,077
|1:12,995
|1:12,717
|align="center"|9
|-
!10
|align="center"|11
| Sergio Pérez
|Force India-Mercedes
|1:13,427
|1:13,072
|1:12,774
|align="center"|10
|-
!11
|align="center"|14
| Fernando Alonso
|McLaren-Renault
|1:13,614
|1:13,657
|
|align="center"|11
|-
!12
|align="center"|35
| Sergej Sirotkin
|Williams-Mercedes
|1:13,708
|1:13,702
|
|align="center"|12
|-
!13
|align="center"|9
| Marcus Ericsson
|Sauber-Ferrari
|1:13,562
|1:13,736
|
|align="center"|13
|-
!14
|align="center"|44
| Lewis Hamilton
|Mercedes
|1:13,012
|brez časa
|
|align="center"|14
|-
!15
|align="center"|3
| Daniel Ricciardo
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|1:13,318
|brez časa
|
|align="center"|19
|-
!16
|align="center"|31
| Esteban Ocon
|Force India-Mercedes
|1:13,720
|
|
|align="center"|15
|-
!17
|align="center"|10
| Pierre Gasly
|Scuderia Toro Rosso-Honda
|1:13,749
|
|
|align="center"|20
|-
!18
|align="center"|28
| Brendon Hartley
|
|1:14,045
|
|
|align="center"|16
|-
!19
|align="center"|18
| Lance Stroll
|Williams-Mercedes
|1:14,206
|
|
|align="center"|17
|-
!20
|align="center"|2
|
|McLaren-Renault
|1:14,401
|
|
|align="center"|18
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
!1
|align="center"|44
| Lewis Hamilton
|Mercedes
|67
|1:32:29,845
|align="center"|14
|align="center"|25
|-
!2
|align="center"|77
| Valtteri Bottas
|Mercedes
|67
| +4,535
|align="center"|2
|align="center"|18
|-
!3
|align="center"|7
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|67
| +6,732
|align="center"|3
|align="center"|15
|-
!4
|align="center"|33
| Max Verstappen
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|67
| +7,654
|align="center"|4
|align="center"|12
|-
!5
|align="center"|27
| Nico Hülkenberg
|Renault
|67
| +26,609
|align="center"|7
|align="center"|10
|-
!6
|align="center"|8
| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|67
| +28,871
|align="center"|6
|align="center"|8
|-
!7
|align="center"|11
| Sergio Pérez
|Force India-Mercedes
|67
| +30,556
|align="center"|10
|align="center"|6
|-
!8
|align="center"|31
| Esteban Ocon
|Force India-Mercedes
|67
| +31,750
|align="center"|15
|align="center"|4
|-
!9
|align="center"|9
| Marcus Ericsson
|Sauber-Ferrari
|67
| +32,362
|align="center"|13
|align="center"|2
|-
!10
|align="center"|28
| Brendon Hartley
|
|67
| +34,197
|align="center"|16
|align="center"|1
|-
!11
|align="center"|20
| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|67
| +34,919
|align="center"|5
|
|-
!12
|align="center"|55
| Carlos Sainz Jr.
|Renault
|67
| +43,069
|align="center"|8
|
|-
!13
|align="center"|2
|
|McLaren-Renault
|67
| +46,617
|align="center"|18
|
|-
!14
|align="center"|10
| Pierre Gasly
|Scuderia Toro Rosso-Honda
|66
| +1 krog
|align="center"|20
|
|-
!15
|align="center"|16
| Charles Leclerc
|Sauber-Ferrari
|66
| +1 krog
|align="center"|9
|
|-
!16
|align="center"|14
| Fernando Alonso
|McLaren-Renault
|65
| Menjalnik
|align="center"|11
|
|-
!Ods
|align="center"|18
| Lance Stroll
|Williams-Mercedes
|53
|Zavore
|align="center"|17
|
|-
!Ods
|align="center"|5
| Sebastian Vettel
|Ferrari
|51
|Trčenje
|align="center"|1
|
|-
!Ods
|align="center"|35
| Sergej Sirotkin
|Williams-Mercedes
|51
|Puščanje olja
|align="center"|12
|
|-
!Ods
|align="center"|3
| Daniel Ricciardo
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|27
|Motor
|align="center"|19
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2018
2018